Гикатилла (Джикатилла; Gikatilla), Гикатилия (Gekatilia):

 Гикатилла, Иосиф бен-Авраам (1248 — после 1305) — испанский раввин и каббалист.
  (; X век) — испанский гебраист, поэт и философ.
  (Ибн-Джикатилла; 2-я пол. XI века) — испанский грамматик и экзегет.

Примечания